Ledizione 2001-2002 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del , che ha conquistato il suo sesto titolo. Il campionato è iniziato il 28 luglio 2001 e si è concluso il 4 maggio 2002.

Capocannonieri del torneo sono stati Márcio Amoroso del  e Martin Max del  con 18 reti a testa.

Stagione

Avvenimenti 
In questo campionato si alternano al comando il Kaiserslautern, il  e il  nel girone di andata, ma a laurearsi campione d'inverno è il . Nel girone di ritorno i rossoneri proseguono in testa, ma sono presto contrastati dal Borussia Dortmund che li sorpassa. Alla ventiquattresima giornata, però, il Bayer vince 4-0 lo scontro diretto e torna in testa, arrivando nel trentesimo turno ad accumulare quattro punti di vantaggio sui giallo-neri. Il Bayer ottiene però un solo punto nelle successive tre partite, così viene superato in classifica dal Borussia; entrambe le squadre vincono l'ultima partita, quindi il titolo va alla squadra di Dortmund.

Nelle competizioni europee il Bayer Leverkusen arriva a disputare la finale della Champions League, ma a Glasgow viene sconfitto dal . Anche il Borussia Dortmund arriva ad una finale europea, quella della Coppa UEFA, ma viene battuto in questo caso dal Feyenoord, che gioca nel proprio stadio. Non bisogna inoltre dimenticare che il Bayern è campione d'Europa in carica: partecipa quindi sia alla Coppa Intercontinentale, che riesce a vincere a Tokyo, sconfiggendo gli argentini del Boca Juniors, che alla Supercoppa UEFA, dove è invece battuto a Monaco dal Liverpool.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2002-2003
      Ammesse alla fase a gironi della UEFA Champions League 2002-2003
      Ammesse al terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2002-2003
      Ammesse alla fase a gironi della Coppa UEFA 2002-2003
      Retrocesse in 2. Bundesliga 2002-2003

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund (21)
 Maggior numero di pareggi: Borussia Monchengladbach (12)
 Maggior numero di sconfitte: Norimberga, St. Pauli (20)
 Minor numero di vittorie: St. Pauli (4)
 Minor numero di pareggi: Norimberga (4)
 Minor numero di sconfitte: Borussia Dortmund, Bayern Monaco (6)
 Miglior attacco: Bayer Leverkusen (77 gol fatti)
 Peggior attacco: Colonia (26 gol fatti)
 Miglior difesa: Bayern Monaco (25 gol subiti)
 Peggior difesa: St. Pauli (70 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Bayern Monaco (+40)
 Peggior differenza reti: Colonia (-35)
 Miglior serie positiva: Bayer Leverkusen (14, 1ª-14ª)
 Peggior serie negativa: Colonia (7, 7ª-13ª)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Bayern Monaco (9, 4ª-12ª)
Partite
 Più gol (7):
Stoccarda-Kaiserslautern 4-3, 4 maggio 2002
Amburgo-Borussia Dortmund 3-4, 27 aprile 2002
Amburgo-St. Pauli 4-3, 2 dicembre 2001
Werder Brema-Hansa Rostock 4-3, 31 marzo 2002
Friburgo-Amburgo 4-3, 4 maggio 2002
Amburgo-Energie Cottbus 5-2, 18 dicembre 2001
Monaco 1860-Friburgo 5-2, 13 aprile 2002
 Maggior scarto di gol (6): Hertha Berlino-Amburgo 6-0, Bayern Monaco-Energie Cottbus 6-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 44 gol nella 34ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 17 gol nella 3ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 5 in 6ª giornata, 13ª giornata, 24ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Hellmut Krug (24)
 Herbert Fandel (20)
 Lutz-Michael Fröhlich (17)
 Markus Merk (17)
 Alfons Berg (16)
 Edgar Steinborn (16)
 Jürgen Aust (15)
 Helmut Fleischer (15)
 Hermann Albrecht (14)
 Hartmut Strampe (14)
 Jürgen Jansen (13)
 Uwe Kemmling (13)

 Wolfgang Stark (13)
 Franz-Xaver Wack (13)
 Florian Meyer (12)
 Lutz Wagner (12)
 Michael Weiner (12)
 Peter Gagelmann (11)
 Jörg Keßler (11)
 Torsten Koop (11)
 Peter Sippel (11)
 Knut Kircher (4)
 Thorsten Kinhöfer (2)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Calcio nel 2001
Calcio nel 2002
2001-2002